Zülle ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Zülle (* 1968), Schweizer Radrennfahrer
 Johannes Zülle (1841–1938), Schweizer Maler, Zeichner, Sennensattler und Vertreter der Senntumsmalerei